Бадентер, также Бадинтер ():
 Бадентер, Робер (род. 1928) — французский политик, юрист.
 Бадентер, Элизабет (род. 1944) — французская феминистка и историк, жена Робера Бадентера.